Ahmad ibn Muhammad ibn Tahir (), emir tahírida 
 Àhmad ibn Muhàmmad, pretendent gaznèvida, fill de Muhammad ibn Mahmud, sultà de Gazni